Redinha, uma freguesia portuguesa do concelho de Pombal
 Redinha (Natal), um bairro da cidade brasileira de Natal, no estado do Rio Grande do Norte
 Praia da Redinha, uma praia da cidade brasileira de Natal, no estado do Rio Grande do Norte

Desambiguação